Der Lima Challenger Copa Claro 2020 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. November 2020 in Lima stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Lima